Сновское — название населённых пунктов:

Россия 
 Сновское — село в Новозыбковском районе Брянской области.

Украина 
 Сновское — село в Сновском районе Черниговской области.